Osoby:
 Kristie Ahn – amerykańska tenisistka
 Luis von Ahn – gwatemalski inżynier informatyk i wynalazca
 Philip Ahn – amerykański aktor
 Wiktor Ahn – rosyjski łyżwiarz szybki

Inne:
 Ahn – wieś w południowo-wschodnim Luksemburgu
 (15155) Ahn – planetoida z pasa głównego asteroid